A categoria de Equipes femininas de Sabre foi um evento do Campeonato Mundial de Esgrima de 2014 disputada nos dias 20–21 de Julho de 2014.

Medalhistas

Resultados

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave

Segunda chave

Posicionamento

5°–8° lugar

9°–16° lugar

13°–16° lugar

Classificação Final

References
 Bracket
 Classificação Final

Campeonato Mundial de Esgrima de 2014